Оскар Адриа́н Аума́да (; род. 31 августа 1982, Сарате, Буэнос-Айрес) — аргентинский футболист, полузащитник.

Биография 
Дебютировал в «Ривер Плейт» 24 ноября 2002 года в матче против «Олимпо». В 2004 году перешёл в немецкий «Вольфсбург». Однако в январе 2005 года вернулся в «Ривер Плейт». После пяти лет выступлений за аргентинский клуб перешёл в «Веракрус». 30 августа 2011 года заключил контракт на 2,5 года с ФК «Ростов».

Выступал за молодёжную сборную Аргентины (до 20). В составе сборной выиграл молодёжный чемпионат мира 2001 года.

Достижения 
 Победитель молодёжного чемпионата мира 2001
 Чемпион Аргентины (3): 2003, 2004, 2008

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Вольфсбург»
Игроки ФК «Веракрус»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Олл Бойз»